Monika Willi (1968-), une monteuse et réalisatrice autrichienne
 Willi Ziegler (1929-2002), un paléontologue allemand

Divers 
 Syndrome de Prader-Willi
Patronyme austro-bavarois